Příjmení Llorente nosí více významných osobností:

 Fernando Llorente (* 1985) – španělský fotbalový útočník
 Diego Llorente (* 1993) – španělský fotbalový obránce
 Marcos Llorente (* 1995) – španělský fotbalový záložník